Карім Гуеде (словац. Karim Guédé, нар. 7 січня 1985, Гамбург) — німецький і словацький футболіст.
 Гуеде — дух в релігії вуду.